Termin NMT1 (gen) ima više značenja.

 Protein N-terminal metiltransferaza
 N-miristoiltransferaza 1